Sabu  se poate referi la:

 Sabu – actor indian
 Sabu – regizor japonez
 Sabu – wrestler american SUA
 Sabu – film japonez din 2002